Észak-Macedónia
Gradište, falu Kumanovo községben, a Délkeleti körzetben

 Horvátország
 Gradište, Gradistye falu és község horvát neve Bród-Szávamente megyében
 Gradište, Gradistye falu horvát neve Kutjevo községben, Pozsega-Szlavónia megyében

 Szerbia
 Gradište, falu Bela Palanka községben, a Piroti körzetben
 Gradište, falu Knjaževac községben, a Zaječari körzetben
 Gradište, falu Merošina községben, a Nišavi körzetben
 Gradište, falu Pirot községben, a Piroti körzetben
 Gradište, falu Vlasotince községben, a Jablanicai körzetben
 Veliko Gradište, falu és község a Braničevoi körzetben